Blauer Engel bezeichnet:
 das Umweltzeichen Blauer Engel
 einen Film mit Marlene Dietrich, siehe Der blaue Engel
 einen Film mit Curd Jürgens, siehe Der blaue Engel (1959)
 einen Filmpreis der Berliner Filmfestspiele, unter Der Blaue Engel (Filmpreis)
 eine österreichische Kabarettformation Die Blauen Engel
 einen Cocktail, siehe Blauer Engel (Getränk)
 ein Speiseeis, siehe Schlumpfeis